Figura Matki Bożej Oczekującej w Toruniu – figura Madonny w Toruniu.

Jedyny pomnik Matki Bożej pod tym wezwaniem w Polsce.

Lokalizacja 
Figura znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Barbarka, na terenie Szkoły Leśnej, przy ul. Przysieckiej 13, w sąsiedztwie kaplicy św. Barbary.

Charakterystyka 

Pomnik w kamiennej grocie z początku XX wieku odsłonięto 18 grudnia 2020 roku z inicjatywy proboszcza parafii św. Antoniego na Wrzosach, Wojciecha Miszewskiego. Projektantem i wykonawcą figury jest Stanisław Stopyra z Grodziska Dolnego. Inspiracją do wykonania tego pomnika była podobna rzeźba znajdującą się w mieście Sydon, w Libanie. Tradycja Kościoła mówi, że w mieście tym miał nauczyć Jezus Chrystus. Wybrał się On tam wraz ze swoją Matką, która - jako pobożna Żydówka - nie weszła do pogańskiego miasta, lecz czekając na Syna, spędziła noc w grocie poza murami miasta. Toruńska rzeźba przedstawia wykonaną z betonu postać Matki Bożej naturalnych rozmiarów, zaś jej podstawę stanowi naturalny kamień.

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu

Przypisy 

M
Pomniki Matki Bożej w Polsce
Pomniki w Polsce odsłonięte w 2020